Марке́тт () — город в штате Мичиган, США. Административный центр одноимённого округа и крупнейший город Верхнего полуострова Мичигана. Город назван в честь Жака Маркетта. Железная руда транспортируется через порт Маркетта.

География 
Маркетт расположен на южном берегу озера Верхнего, в 230 км к западу от Су-Сент-Мари и в 520 км к северу от Чикаго.

Климат

Демография 
По данным переписи населения 2010 года, численность населения Маркетта составила 21 355 человек.

Расовый состав города:
 белые — 91,5 %
 афроамериканцы — 3,9 %
 индейцы — 0,5 %
 азиаты — 0,4 %
 Смешанные расы: 3,1 %

Примечания 

Города Мичигана
Окружные центры Мичигана
Города на Великих озёрах
Населённые пункты округа Маркетт (Мичиган)